А́нненская — русская фамилия (женская форма фамилии Анненский) и топоним:

 Анненская, Александра Никитична (1840—1915) — русская детская писательница и педагог.

 Анненская — деревня в Кадуйском районе Вологодской области России.

См. также 
 Анненская улица